Ternay (Loir-et-Cher)
Ternay (Ródano)
Ternay (Vienne)

Desambiguações de topônimos